Buvatina är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Pierre Leraut 1984. Buvatina ingår i familjen praktmalar, (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Buvatina